Квашино — село в Воробьёвском районе Воронежской области России.

Входит в состав Солонецкого сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Горького,
 ул. Калинина,
 ул. Павших Земляков,
 ул. С. Доценко,
 ул. Чапаева.

История 
Как и на многие земли Воробьевского района, на территорию нынешнего села Квашина первые поселенцы стали приходить в конце 18 века. Свое название село получило от фамилии его основателя Фрола Квашина.

В течение 19 века село разрослось. Здесь была построена церковь, хлебопекарня, баня, школа.

В 1930 году тут были организованы колхозы «Красное Знамя» и «Красный Октябрь».

Во время Великой Отечественной в сельской школе и клубе располагались  военные госпитали. Из 200 ушедших на фронт жителей Квашино вернулись только 89.

В послевоенное время село продолжало развиваться. Тут возводились новые жилые дома, проведен водопровод, появились асфальтовые дороги, построена еще одна школа. В 2006 году село было газифицировано.

Известные люди 
 Доценко, Степан Матвеевич — Герой Советского Союза, уроженец села.
 Моисеенко, Максим Алексеевич — полный кавалер трёх Орденов Славы, житель села.

Примечания 

Населённые пункты Воробьёвского района